Пасьма — топоним в России:

 Пасьма — река в Костромской области, правый приток Нельши.
 Пасьма — река в Костромской области, левый приток Шуи.
 Пасьма — посёлок в Антроповском районе Костромской области.